AOH – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Lima Allen County, Lima (Ohio), Stati Uniti